«Бакылы» () — азербайджанский футбольный клуб из Баку. Выступает в первом дивизионе Азербайджана. Официальное название — футбольный клуб «Бакылы». Был основан в 1995 году Мисиром Саттар оглу Абиловым.

История 
Клуб был создан в 1995 году под названием «Араз» и состоял из игроков-любителей. 27 марта 1997 года прошёл государственную регистрацию в Министерстве юстиции Азербайджанской Республики. 3 февраля 1998 года клуб поменял название на «Бакылы».

В высшей лиге страны выступал в сезонах 1997/98, 1998/99, 2003/04, 2004/05, 2008/09.

Руководство 
 Президент и учредитель клуба — Мисир Саттар оглу Абилов.
 Вице-президент — Салман Расулов.

Тренерский состав 
 И. о. главного тренера — Бахтияр Гуламов

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Профиль клуба на сайте АФФА

Футбольные клубы Баку
ФК «Бакылы»